Dondini – cognome italiano
 Ada Dondini – attrice italiana
 Cesare Dondini jr. – attore italiano